Peisias () ist der Name von:

 Peisias (Vater des Meles), Vater des Kitharöden Meles aus dem 5. Jahrhundert v. Chr.
 Peisias (Kitharaspeiler), Kitharaspieler aus dem 1. Jahrhundert v. Chr.
 Peisias (Bildhauer), Bildhauer unbekannter Zeit